Составы команд-участниц Кубка конфедераций 2003 представлены ниже. В состав должно было входить по 23 игрока, из них 3 — голкиперы. Возраст игроков приведён по состоянию на 18 июня 2003 года — день старта турнира.

Группа A









Группа B









Примечания 

2003
2003 год в футболе
Кубок конфедераций 2003